Feldmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Feldmeier (* 1924), deutscher Apotheker 
 Joachim Feldmeier (* 1949), deutscher Maler und Grafiker 
 Julius Feldmeier (* 1987), deutscher Schauspieler
 Reinhard Feldmeier (* 1952), deutscher evangelischer Theologe
 Rita Feldmeier (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Sonja Feldmeier (* 1965), Schweizer Multimedia-Künstlerin